KAV peut est un sigle qui peut désigner :
 Kaspersky Anti-Virus, un antivirus ;
 Kenvreuriezh ar Viniaouerien, un groupe de musique bretonne

KAV peut est un code qui peut désigner :
 .
Code IATA des aéroports